Кароліна Плішкова і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але Плішкова вирішила того року не брати участі. Стрицова грала в парі з Луціє Шафаровою, але вони знялись перед чвертьфінальним матчем.

Ешлі Барті і Кейсі Деллаква виграли титул, у фіналі перемігши Чжань Хаоцін і Чжан Шуай з рахунком 6–1, 2–6, [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Aegon Classic, парний розряд
2017